Espinho puede referirse a:

Espinho (Portugal), ciudad y municipio en el distrito de Aveiro, Portugal.

Freguesias 
Espinho (freguesia), freguesia (parroquia) en el municipio de Espinho, Portugal.
Espinho (Braga), freguesia (parroquia) en el municipio de Braga, Portugal.
Espinho (Mangualde), freguesia (parroquia) en el municipio de Mangualde, Portugal.
Espinho (Mortágua), freguesia (parroquia) en el municipio de Mortágua, Portugal.